Михаи́л Е. Андре́ев () — советский футболист.

Играл за ленинградские команды «Динамо» (1933), «Большевик» (1937). В составе «Зенита» в чемпионате СССР 1938 года провёл 16 игр, забил три мяча.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Ленинград